BunaDimineataBarlad
 Est News
 Informatorul Moldovei , http://www.informatorulmoldovei.ro
 Meridianul de Vaslui
 Monitorul de Vaslui, http://www.monitoruldevaslui.ro
 Vremea Nouă, http://www.vremeanoua.ro
 TeSalut Vaslui, https://tesalut.ro/vaslui
 Ziarul Obiectiv
 Vasluianul.ro - ziar online (https://vasluianul.ro/)

 publicații din Huși
 http://www.husi.info

 publicații defuncte
 „Steagul roșu” din Bârlad
 „Rulmentul”, care apărea la Fabrica de rulmenți din Bârlad

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note 

Vaslui
Publicații